US poate fi:

 Statele Unite ale Americii, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .us, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Statele Unite ale Americii
 US Airways, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
 
  „US” la acronymfinder.com